Borów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Borów (Jędrzejów), Dorf in der Gemeinde Jędrzejów im Powiat Jędrzejowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Borów (Opatówek), Dorf in der Gemeinde Opatówek im Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Borów (Świebodzin), Dorf in der Gemeinde Świebodzin im Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus
 Borów (Grabów), Dorf in der Gemeinde Grabów im Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Borów (Łęczyca), Dorf in der Gemeinde Łęczyca im Powiat Łęczycki, Woiwodschaft Łódź
 Borów (Bielawy), Dorf in der Gemeinde Bielawy im Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź
 Borów (Gorzków), Dorf in der Gemeinde Gorzków im Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin
 Borów (Annopol), Dorf in der Gemeinde Annopol im Powiat Kraśnicki, Woiwodschaft Lublin
 Borów (Chodel), Dorf in der Gemeinde Chodel im Powiat Opolski, Woiwodschaft Lublin
 Borów (Kazanów), Dorf in der Gemeinde Kazanów im Powiat Zwoleński, Woiwodschaft Masowien
 Borów, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien
 Borów (Świdnica), Dorf in der Gemeinde Dobromierz im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Borów (Prusice), Dorf in der Gemeinde Prusice im Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Borów Polski, Borów Wielki, Borów-Kolonia
 Borowo